Матчі Групи A групового етапу чемпіонату світу з футболу 1986 відбувалися з 31 травня по 10 червня 1986 року на стадіонах в містах Мехіко та Пуеблі.

До Групи A було включено збірні Аргентини, Болгарії, Італії та Південної Кореї. Переможцями групи стали майбутні тріумфатори турніру аргентинці, до плей-оф також вийшли італійці та збірна Болгарії, яка виявилася однією із чотирьох найкращих серед команд, що посіли треті місця.

Турнірне становище

Матчі

Болгарія — Італія

Аргентина — Південна Корея

Італія — Аргентина

Південна Корея — Болгарія

Південна Корея — Італія

Аргентина — Болгарія

Посилання 
 Чемпіонат світу 1986 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1986 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1986
Травень 1986
Червень 1986